RijnGouweLijn, projecte de tren lleuger a Holanda Meridional, als Països Baixos
 Rgl també és l'abreviatura de la redgillita, mineral de la classe dels sulfats